Peter Grubb ist der Name folgender Personen:

*Peter Grubb (Unternehmer) (~1702–1754), US-amerikanischer Eisenwerker
Peter Grubb (Zoologe) (1942–2006), englischer Zoologe
Peter J. Grubb (* 1935), britischer Ökologe und Hochschullehrer